Трка на 5.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 2. и 5. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2019. одбранила је Хелен Онсандо Обири из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичарки из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2019. године (26. септембар 2019.) 
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорд
| Вивијан Јепкемои Черијот 
| 
| 14:26,17
| Рио де Жанеиро, Бразил
| 19. август 2016.
|-
| Светски рекорд
| Тирунеш Дибаба 
| rowspan="2" | 
| 14:11,15
| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Алмаз Ајана 
| 14:26,83
| Пекинг, Кина
| 30. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Хелен Онсандо Обири 
| 
| 14:20,36
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 21. јул 2019.
|-
| rowspan="2" | Европски рекорд
| rowspan="2" | Сифан Хасан 
| rowspan="2" | 
| 14:22,34
| Рабат, Мароко
| 13. јул 2018.
|-
| 14:22,12
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 21. јул 2019.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шелби Хулихан 
| 
| 14:34,45
| Хезден-Золдер, Белгија
| 21. јул 2018.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Симоне да Силва
| 
| 15:18,85
| Сао Паоло, Бразил
| 20. мај 2011.
|-
| Афрички рекорд 
| Тирунеш Дибаба || 
| 14:11,15
| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Ђијанг Бо
| 
| 14:28,09| Шангај, Кина
| 23. октобар 1997.
|-
| Океанијски рекорд| Кимберли Смит
| 
| 14:39,89(д)1
| Њујорк, САД
| 27. фебруар 2009.
|-
!colspan="6" | Рекорди остварени на Светском првенству 2019.
|-
| Рекорд светских првенстава| Хелен Онсандо Обири 
| 
| 14:26,72| Доха, Катар
| 5. октобар 2019.
|}1 Рекорд постигнут у дворани Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 2. септембра 2019. године у 18:25 (1) и 18:51 (2) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се пласирале 5 првопласиране из сваке групе (КВ) и 5 на основу резултата (кв)'''.,,

Финале 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године у 21:25 по локалном времену.,

Пролазна времена у финалној трци

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати трке на 5.000 м за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном